Crime ou pecado
 Insulto
 Agressão

Ver também